Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2017 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2016—2017. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, в спортивных танцах на льду. Впервые за много лет были проведены соревнования в парном катании. Среди юниоров соревнования проводились во всех дисциплинах, кроме парного катания.
По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Тампере с 16 по 18 декабря 2016 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Парное катание

Юниоры. Юноши

Юниоры. Девушки

Юниоры. Танцы

Ссылки 
 2016-2017 Результаты

 Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию
2016 год в фигурном катании
Спорт в Тампере
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Спорт в Финляндии в 2016 году